Barwick hace referencia a:

 Barwick (Georgia), Estados Unidos
 Barwick (Kentucky), Estados Unidos

Inglaterra 
 Barwick (Devon)
 Barwick (Hertfordshire)
 Barwick (Norfolk)
 Barwick (Somerset)
 Barwick in Elmet, Yorkshire del Oeste